Ковалики — топоним, название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ковалики — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Ковалики — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.